Název Brodek má více sídel:
 Brodek (Dětenice), část obce Dětenice v okrese Jičín
 Brodek (Kamenice), část městysu Kamenice v okrese Jihlava
 Brodek u Konice, obec v okrese Prostějov
 Brodek u Prostějova, městys v okrese Prostějov
 Brodek u Přerova, obec v okrese Přerov
 Brodek (Úhlejov), osada obce Úhlejov v okrese Jičín

…nebo také vodních toků:
 Brodek (přítok Žirovnice) – pravostranný přítok Žirovnice v okrese Pelhřimov
 Brodek (přítok potoku Svratouch / Řivnáč) – levostranný přítok potoku Svratouch / Řivnáč v okrese Chrudim

…nebo také rybník:
 Brodek (rybník)

Externí odkazy